Breaking Dawn (2004), een Amerikaanse film uit 2004 
 Morgenrood, een boek van de Amerikaanse jeugdboekenschrijfster Stephenie Meyer
 De verfilming van dit boek in twee delen:
The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1
The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2